La Invasión de los Blátidos est le premier album de Cuca, enregistré  fin 1991 et sorti à la vente en . Les chansons les plus populaires sont Cara de Pizza, El Son del Dolor, El Mamón de la Pistola, Hijo del Lechero, Don Goyo, La Pucha Asesina, Implacable, Que Chingaos et Me Vale Madre.

Liste des titres 
 Cara de Pizza
 El Son del Dolor
 El Mamón de la Pistola
 Hijo del Lechero
 Don Goyo
 La Pucha Asesina
 El Rap de Dar
 Implacable
 Que Chingaos
 Necesito Cirugía
 Me Vale Madre
 El Moralizador

Formation 
 José Fors : Chants
 Galo Ohcoa : Guitare (Lead)
 Carlos Aviléz : Basse
 Ignacio González : Batterie

Album musical sorti en 1992
Album de Cuca